Суэц:

 Суэц — город и крупный порт на северо-востоке Египта.
 Суэц — мухафаза в Арабской Республике Египет.